Baetis renvoie aux articles suivants :

Baetis, genre d'éphémères de la famille des Baétidés ;
Baetis, nom sous lequel était connu le fleuve espagnol Guadalquivir à l'époque romaine.